Jasień kan syfta på följande platser:

Polen 

 Jasień (ort i Polen, Lillpolens vojvodskap, Powiat brzeski), 
 Jasień (berg i Polen, Lillpolens vojvodskap, Powiat limanowski), 
 Jasień (vattendrag), Łódź vojvodskap, 
 Jasień (ort i Polen, Pommerns vojvodskap), Powiat bytowski, 
 Jasień (kommunhuvudort), Lubusz vojvodskap, Powiat żarski, 
 Jasień (berg i Polen, Lillpolens vojvodskap, Powiat suski), 
 Jasień (kommun), Lubusz vojvodskap, Powiat żarski,

Tjeckien 

 Jasień (berg i Tjeckien), Pardubice, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar